Gradinje est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Gradinje, une localité située dans la municipalité de Cerovlje, comitat d'Istrie ;
Gradinje, une localité située dans la municipalité d'Oprtalj, comitat d'Istrie ; 
en Serbie
Gradinje, un village situé dans la municipalité de Dimitrovgrad, district de Pirot.